Экстази — название фильмов.

 Экстази (фильм, 1999) — криминальная комедия американского режиссёра Дага Лаймана.
 Экстази (фильм, 2011) — канадская чёрная романтическая комедия, адаптация одноимённого романа Ирвина Уэлша.